Сезон 2006/2007 — 76-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 107-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является UNICEF.

Состав команды

Основной состав 
Три капитана на сезон: Карлес Пуйоль, Хави , Роналдиньо.

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Ассистенты 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Дисциплинарные показатели

Тактические схемы 

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Товарищеские матчи

Кубок Гампера

Суперкубок Испании

Суперкубок УЕФА

Клубный чемпионат мира

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания 

2006/07
Сезоны футбольных клубов 2006/2007